

Еш-сюр-Альзетт — друге за величиною місто Люксембурга.

Еш — громада в землі Рейнланд-Пфальц, район Бернкастель-Віттліх
 Еш — громада в землі Рейнланд-Пфальц, район Вульканайфель

Еш-Гроув (Міссурі) — місто
 Еш-Форк (Аризона) — переписна місцевість

Еш () — муніципалітету регіоні О-де-Франс, департамент Уаза
 Еш () — муніципалітету регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї

Еш — місто в кантоні Базель-Ланд
 Еш — громада в кантоні Люцерн
 Еш — громада в кантоні Цюрих

Див. також 
 Еш-Шаджара (нохія) — 
 Еш-Шамс — гора
 Еш-Шаркійя (Оман) — 
 Еш-Шаркія — 
 Еш-Шейх-Джаррах — район у Східному Єрусалимі
 Еш-Шейх-Маскін — 
 Еш-Шейх-Маскін (нохія) — 
 Еш-Шихр — 
 Еш-Шубак — місто в Йорданії
 Еш-сюр-Альзетт — 
 Еш-сюр-Альзетт (кантон) — 
 Еш-сюр-Сур — 
 Еш-сюр-Сур (гребля) — 
 Еш (округ, Північна Кароліна) — 
 Еш Вільямс — 
 Еш Голлівуд — американська порноакторка
 Еш Ділені — 
 Еш Кетчум — 
 Еш проти зловісних мерців —